

Geografia 
Casper (Wyoming) — cidade do Wyoming
Casper Mountain — região censo designada no Wyoming

Outros 
Casper the Friendly Ghost — personagem de desenhos animados (conhecido como Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, no Brasil)
Casper (filme) — filme de 1995
3956 Caspar — asteroide

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos